é uma light novel japonesa obra do mangaká Gakuto Mikumo. A história é baseada na vida de um poderoso vampiro e uma xamã espadachim designada a cuidar dele. Ele é denominado como "quarto sangue puro", o quarto sangue puro é tido como o vampiro mais forte existente apenas no mundo das lendas.

Publicado pela ASCII Media Works.

Personagens

Akatsuki Kojou 
Dublado por:Yoshimasa Hosoya

Era um rapaz normal de ensino médio até Avrora Florestina, a 4º Progenitora original, lançar o seu espírito sobre ele. É possível que tenha ocorrido um acordo entre ambos, em que se refere um certo "desejo" ,mas Kojo não se lembra do acontecimento.

Yukina Himeragi 
Dublada por:Risa Taneda

Yukina é uma espadachim escrava da ordem do leão, que estuda no ensino fundamental enviada a observar e julgar os atos de Kojo Akatsuki como o 4º projenitor.Himeragi faz uma promessa que irá ajudar Kojo com seu "problema", ou que irá mata-lo com as próprias mãos caso fuja e se torne um ser perigoso.Porém ao desenrolar da história, Himeragi re-conhece quem Akatsuki Kojou realmente é.

Elenco Principal 
Yoshimasa Hosoya    -	Akatsuki Kojou

Risa Taneda	        -	  Himeragi Yukina

Asami Seto	        -	Aiba Asagi

Rina Hidaka	        -	Akatsuki Nagisa

Hisako Kanemoto	-	Minamiya Natsuki

Ryota Ohsaka        -	Yaze Motoki

Equipe de produção 

Diretor: Hideyo Yamamoto (New Prince of Tenis)

Diretor chefe: Takao Sano (Fairy Tail)

Composição de séries: Hiroyuki Yoshino (Code Geass)

Character designer: Keiichi Sano (Heaven’s Memo Pad)

Diretor de arte: Michie Watanabe (Deadman Wonderland)

Backgrounds: GREEN

Designer de cores: Yukiko Tadano (Tsuyokiss – Cool×Sweet)

3DCG: IKIF

Diretor de fotografia: Takeshi Hirooka ( Uta no Prince-sama: Maji Love 1000%)

Fotografias: Asterism (Black Rock Shooter)

Editor: Kentarou Tsubone e REAL-T (Tasogare Otome×Amnesia)

Diretor de sons: Jin Aketagawa (Ano Hana)

Produtor musical: Magic Capsule (Suisei no Gargantia)

Produção: Silver Link (Baka to Test to Shoukanjuu) e Connect.

Ligações Externas 
 
 Twitter Oficial
 No site da Dengeki Bunko
 STB-BR

Mangás de 2012
Séries de televisão de anime de 2013
Shōnen
Dengeki Daioh